Наименование советских стрелковых дивизий в период Великой Отечественной войны:

 120-я стрелковая дивизия (1-го формирования) / 1940 года
 120-я стрелковая дивизия (2-го формирования) / 1942 года
 120-я стрелковая дивизия (3-го формирования) / 1943 года

См. также:
 120-я гвардейская стрелковая дивизия